Miejscowości w USA:
 Medora – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Medora – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Jackson
 Medora – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Billings
Gminy w USA:
 Medora (ang. Medora Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno